Peiffer ist der Familienname folgender Personen:

 Arnd Peiffer (* 1987), deutscher Biathlet
 Bernard Peiffer (1922–1976), französischer Jazz-Pianist und Komponist
 Engelbert Peiffer (1830–1896), deutscher Bildhauer
Jeanne Peiffer (* 1948), luxemburgische Mathematikhistorikerin
 Jürgen Peiffer (1922–2006), deutscher Neuropathologe
 Jürgen Peiffer (Musiker) (* 1963), deutscher Schlagzeuger, Bandleader und Komponist
 Lorenz Peiffer (* 1947), deutscher Sporthistoriker
 Max Peiffer Watenphul (1896–1976), deutsch-italienischer Maler
 Michaela Peiffer (* 1979), deutsche Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Peifer
 Pfeiffer